Isabella Straub ist der Name folgender Personen:

* Isabella Straub (Autorin) (* 1968), österreichische Autorin
 Isabella Straub (Sportschützin) (* 1991), deutsche Sportschützin